Jan Piotr Sapieha (mort en 1611), rotmistrz de la Couronne, staroste de Uświat,
 Jan Stanisław Sapieha (1589-1635), grand maréchal de Lituanie, staroste de Slonim,
 Jan Sapieha (mort en 1629) (mort en 1629), staroste de Uświat,
 Jan Dominik Sapieha, secrétaire de la Couronne
 Jan Fryderyk Sapieha, secrétaire de la Couronne, staroste de Slonim,
 Jan Ferdynand Sapieha (1629-1659), grand pannetier de Lituanie,
 Jan Kazimierz Sapieha (mort en 1730), grand hetman de Lituanie,
 Jan Fryderyk Sapieha (1680-1751), grand chancelier de Lituanie, castellan de Trakai,
 Jan Sapieha (mort en 1757), général
 Jan Józef Sapieha (1734-1761) – starosta sokołowski
 Jan Paweł Aleksander Sapieha (1847-1901), officier des dragons de la garde royale d'Angleterre
  (1910-1989), officier de cavalerie